+ Kovin (općina), općina u Srbiji
 Kovin (Vojvodina), gradić u Srbiji
 Kovin (Peštanska županija), gradić u Mađarskoj (mađ. Ráckeve)